Хул:
 Хул (сын Арама) — сын Арама.
 Хул, Эндрю (род. 1993) — австралийский футболист.